Spur in den Tod ist die Bezeichnung für:
 Spur in den Tod (1984), US-amerikanischer Film von Michael Winner
 Spur in den Tod (1995), australisch-amerikanischer Film von Ian Barry